HYA est un sigle qui peut désigner :
 3-Hydroxyaspartic acid (en français, acide 3-hydroxyaspartique), un dérivé hydroxylé de l'acide aspartique.

Hya est un nom qui peut désigner :
 hya, une langue tchadique parlée par environ 3000 personnes au Cameroun et au Nigéria ;
 Hya, un genre de pseudoscorpions.

Hya est une abréviation qui peut désigner :
 Hydra, le nom latin de la constellation de l'Hydre.